Чжань Хаоцін і Латіша Чжань були чинними чемпіонками, але Латіша Чжань вирішила того року не брати участі. Чжань Хаоцін грала в парі з Тімеа Бабош, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Нао Хібіно і Оксана Калашникова.

Дуань Інін і Ван Яфань виграли титул, у фіналі перемігши пару Хібіно і Калашникова з рахунком 7–6(7–4), 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Taiwan Open, парний розряд
2018